Weißagk (auch: Weissagk) ist der Name folgender Orte:

 Weißagk bei Forst
 Weißagk bei Calau, heute Weißag
 Weißagk bei Vetschau, ab 1937 Märkischheide, heute Teil von Vetschau/Spreewald
 nicht zu verwechseln mit Weißack, heute Ortsteil der Gemeinde Heideblick